Hayato ist der Vorname von:
 Hayato Hijikata (* 1986), japanischer Poolbillardspieler
 Hayato Hirose (* 1974), japanischer Komponist und Dirigent
 Hayato Ikeda (1899–1965), japanischer Politiker
 Hayato Matsuo (* 1965), japanischer Komponist
 Hayato Yoshida (* 1989), japanischer Straßenradrennfahrer

Hayato ist der Familienname von:
 Takao Hayato (* um 1955), japanischer Badmintonspieler

Hayato bezeichnet außerdem:
 Hayato-zuka, einen japanischen Sakralbau in der Präfektur Kagoshima
 Hayato (Volk), eine historische Ethnie in Süd-Kyūshū